Skylanders: Giants - computerspel
 The Valley of the Giants - Amerikaanse film uit 1919

Muziek
 Giants (Chicane) - album van Chicane
 Young Marble Giants - voormalige muziekgroep uit Wales
 Giants (Dermot Kennedy) - single van Dermot Kennedy

Sport
 Giants Stadium - voormalig multifunctioneel stadion in New Jersey

American football
 New York Giants (American football)
 Groningen Giants

Basketbal
 West-Brabant Giants - voormalige profbasketbalclub
 Red Giants - basketbalclub uit Meppel
 Antwerp Giants - basketbalclub uit Antwerpen

Honkbal
 San Francisco Giants
 Arizona League Giants - minor league
 Yomiuri Giants - Japan
 Lotte Giants - Korea
 Giants Diemen

Voetbal
 New York Giants (voetbal)

IJshockey
 Belfast Giants

Hockey
 Belgium Red Giants

Australian rules football
 Greater Western Sydney Giants

Zie ook
 Giant (doorverwijspagina)